Notre-Dame des Anges est un des noms de la Vierge Marie, en tant que « Reine des anges » selon l’Église catholique.

En son honneur, Notre-Dame-des-Anges est le nom d’édifices religieux, de paroisses et de municipalités.

Édifices religieux 
On trouve :
 plusieurs  ;
 la basilique Notre-Dame-des-Anges de Cartago, au Costa Rica ;
 la cathédrale Notre-Dame-des-Anges de Los Angeles en Californie, aux États-Unis ;
 plusieurs  ;
 la collégiale Notre-Dame-des-Anges de L’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, en France ;
 le couvent Notre-Dame-des-Anges en Anjou, en France ;
 plusieurs  ;
 le sanctuaire Notre-Dame-des-Anges dans le massif des Maures au-dessus de Pignans, dans le Var, en France.

Villes et autres lieux 

 Notre-Dame-des-Anges, municipalité de paroisse enclavée dans Québec, au Canada ;
 Notre-Dame-des-Anges, village de Notre-Dame-de-Montauban au Québec.

Voir aussi 
 
 Pèlerinage de Notre-Dame-des-Anges